Кассий ( — «пустой») — мужское имя латинского происхождения. Женская форма имени — Кассия

Известные носители 
 Кассий Север (лат. Cassius Severus) — древнеримский писатель, выдающийся оратор эпохи Августа
 Кассий Херея (лат. Cassius Chaerea, ? — 41 год н. э.) — военный трибун преторианской гвардии
 Святые
 Кассий Клермонтский (ум. в 264) — мученик Клермонтский (Овернь), и его товарищи числом 6266, память 15 мая. Был сенатором. Обращён ко Господу св. Австремонием. Он и его товарищи были умучены Хрокасом (Chrocas), вождём вторгшихся германских варваров.
  (ум. в 303) — мученик Боннский (Германия), память 10 октября. Умучен со товарищи по Фивейскому легиону при соправителе Максимиане.
 Кассий Нарнийский (ум. в 558) — епископ Нарнийский, память 29 июня. Заслужил похвалы св. Григория Великого, папы Римского. Был епископом Нарни с 537 года до самой смерти. Известен благотворительностью и добротой. Совершил паломничество в Рим и умер там, как и предсказывал.

См. также 
 Гай Кассий Лонгин — имя нескольких представителей древнеримского рода Кассиев

Примечания